Воленс — фамилия. Известные носители:

 Воленс, Василий Петрович (1836—1903) — русский педагог.
 Воленс, Нина Васильевна (1893—1937) — советский экономист-аграрник.